Pänner ist der Name von

 Pänner Garbe (1859–1926), deutscher Maurer, Feuerwehrkutscher und Feldaufseher, siehe Wilhelm Garbe (Feldhüter)
 Pänner Schuster

Pänner steht für
 Pänner (Pfänder), plattdeutscher Ausdruck für einen vereidigten Flurhüter oder Flurschütz, abgeleitet von Pfändung

Siehe auch:
 Pänne
 Penner